Непря́два — гидроним и топоним:

 Непрядва — река в Тульской области России, правый приток Дона.
 Непрядва — село в Воловском районе Тульской области.
 Непрядва — железнодорожная станция Московской железной дороги.

Прочее 
 ДП-64 «Непрядва» — российский ручной двуствольный гранатомёт для борьбы с боевыми пловцами разработки НПО «Базальт».